Emma McKeon – nuotatrice australiana
Howard McKeon – politico statunitense
Lindsey McKeon – attrice statunitense
Matt McKeon – ex calciatore statunitense
Nancy McKeon – attrice e doppiatrice statunitense
Philip McKeon – attore e produttore cinematografico statunitense